Czechowscy herbu Belina – polski ród szlachecki
 Czechowscy herbu Nieczuja – polski ród szlachecki
 Czechowscy herbu Oksza – polski ród szlachecki